Élie hace referencia a:

 Élie Cartan, matemático francés;
 Élie Ducommun, periodista suizo, premio Nobel de la Paz en 1902;

Nombres franceses